Touch oder touch (englisch für „berühren“, „anrühren“ oder „anfassen“) steht für:

 Touch (Album), Album der Band Eurythmics
 Touch (Band), US-amerikanische Band
 Touch (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2012
 Touch (Fluss), Nebenfluss der Garonne
 Touch (Label), britisches Musik-Label
 Touch (Manga), Manga-Serie von Mitsuru Adachi und eine darauf basierende Anime-Serie
 Touch (Sport), Mannschaftssportart
 touch (Unix), Unix-Kommando zum Einstellen der Zugriffs- sowie Änderungszeit einer Datei
 Touch (1997), Filmkomödie aus dem Jahr 1997
 Touch (2005), auf dem gleichnamigen Manga basierender Film aus dem Jahr 2005
 Touch! Generations, Marke von Nintendo
 HTC Touch, auf Windows Mobile 6 basierendes Smartphone
 iPod touch, Musikplayer der Firma Apple, siehe Apple iPod #iPod touch
 Star Touch, Sendeformat
 The Touch (Band), deutsche Band

Touch ist der Familienname folgender Personen:

 Tony Touch (* 1969), amerikanischer DJ und MC
 Pancharong Touch (* 1990), kambodschanischer Fußballspieler
 Sopharath Touch (* 1979), kambodschanische Diplomatin und Botschafterin 

Siehe auch:
 Touché
 Touchscreen